

Miasta i miejscowości 
 Fountain Valley – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Fountain Valley – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Fountain Valley – teren niemunicypalny w Kolumbii Brytyjskiej w pobliżu Lillooet, również nieoficjalna nazwa doliny, w której się znajduje

Inne znaczenie 
 Fountain Valley Golf Course – klub golfowy na wyspie Saint Croix (Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych), miejsce masakry w 1972
 Masakra w Fountain Valley – zdarzenie w klubie golfowym na Wyspach Dziewiczych, w którym zginęło osiem osób, a dalszych osiem zostało rannych
 Fountain Valley School of Colorado – prestiżowa prywatna szkoła średnia w Colorado Springs w Kolorado

Zobacz też

Przypisy